Příjmení Wodzicki nosí více významných osobností:

 Antoni Wodzicki (1848–1918) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti
 Henryk Wodzicki (1813–1884) – rakouský politik polské národnosti
 Kazimierz Wodzicki (1816-1889) (1816–1889) – rakouský ornitolog a politik polské národnosti
 Ludwik Wodzicki (1834–1894) – rakouský politik polské národnosti

Polská příjmení